Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Volvo Car Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky na turnaji nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal americko-české turnajové jedničky Bethanii Mattekovou-Sandsovou s Lucií Šafářovou výsledkem 6–2 a 7–5. Obě šampionky získaly první společnou trofej a do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Pro Garciaovou to byl třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a Mladenovicová dosáhla na třinácté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  'Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále, skreč)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016